In 2011 werd het 97ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 13 januari tot 15 mei. Santa Cruz werd kampioen.

Het Campeonato do Interior, een bekercompetitie voor clubs buiten de grote stad Recife, werd gewonnen door Araripina.

Eindstand

Campeonato do Interior

Knock-outfase

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per